Отборочный турнир XXVIII чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 12 мая 2012 года по 8 июня 2013 года.

В отборочном турнире принимали участие 25 команд, соревнование состояло из трёх раундов.

Участники первого раунда, сборные Латвии и Кипра, провели друг с другом два матча — дома и на выезде. На втором раунде 23 команды и победитель первого раунда разделились на 6 групп, где сыграли в два круга по туровой системе. Победители групповых турниров вышли в финальный раунд чемпионата, а занявшие 2-е места в третий раунд, где в стыковых матчах оспаривали право выйти в финальный раунд. Если команды обменивались победами, то во второй встрече назначалась дополнительная партия — «золотой сет» до 15 очков.

По итогам квалификации были определены 16 участников финального турнира чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 14 сентября 2013 года. Это представляющие организаторов турнира  и , получившие путёвки по итогам чемпионата Европы-2011 , , ,  и , победители второго раунда квалификации , , , ,  и , а также победители третьего раунда ,  и .

Первый раунд

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 

 1 Золотой сет — 16:14.
 2 Золотой сет — 11:15.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2013